

Ольгинський сільський округ — сільський округ, Павлодарський район, Павлодарська область
 Ольгинський сільський округ — сільський округ, Успенський район, Павлодарська область